Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2021 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl česko-nizozemský pár Květa Peschkeová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Spoluhráčkou Peschkeové se stala Australanka Ellen Perezová, Schuursová nastoupila s novou stabilní partnerkouNicole Melicharovou. Oba páry nestačily ve druhém kole, respektive ve čtvrtfinále na pozdější vítězky Samathou Stosurovou a Čang Šuaj.

Vítězem se stal nenasazený australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal kanadsko-brazilské turnajové šestky Gabrielu Dabrowskou a Luisu Stefaniovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly třetí společnou trofej. 37letá Stosurová vybojovala dvacátý sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Čang to bylo deváté takové turnajové vítězství. Dabrowská se Stefaniovou postoupily do finále i na čtvrtém společném turnaji, když po zápase činila jejich finálová bilance 1–3 a zápasová 14–3.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2021